Sammet ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sammet (1846–1900), Pädagogin und Frauenrechtlerin
 George Sammet junior (1919–2012), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US-Army
 Jean E. Sammet (1928–2017), US-amerikanische Informatikerin
 Johann Gottfried Sammet (1719–1796), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Kai Sammet (* 1960), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Rolf Sammet (1920–1997), deutscher Chemiker und Unternehmensmanager
 Tobias Sammet (* 1977), deutscher Musiker und Songschreiber

Sammet ist eine alte Bezeichnung für Samt